Municipio de Quebracho puede referirse a:
 Municipio de Quebracho (Paysandú), uno de los 7 municipios del departamento de Paysandú, Uruguay.
 Municipio de Quebracho (Cerro Largo), uno de los 15 municipios del departamento de Cerro Largo, Uruguay.